Der Mut zum Glück ist der Titel folgender Filme:

 Der Mut zum Glück (1917), deutscher Spielfilm von Paul von Woringen
 Der Mut zum Glück (1931), US-amerikanischer Spielfilm von Clarence Brown